Scarpetta ist der Familienname folgender Personen:
 Eduardo Scarpetta (1853–1925), italienischer Schauspieler und Dramatiker
 Mario Scarpetta (1953–2004), italienischer Schauspieler
 Vincenzo Scarpetta (1877–1952), italienischer Schauspieler

sowie der fiktionalen Figur
 Kay Scarpetta aus den Romanen von Patricia Cornwell